La sigla MEC puede referirse a:
 Distintos organismos estatales:
 Ministerio de Educación de Brasil
 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España
 Ministerio de Educación y Ciencias de Paraguay
 Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay
 Ministerio de Educación y Ciencia de España

 Movimiento Estudiantil por la Conciencia
 Matriz extracelular
 Metiletilcetona, compuesto químico conocido también como butanona.
 Material Educativo Computarizado o Material Educativo Computacional.
 Código IATA para el Aeropuerto Internacional Eloy Alfaro de Manta (Ecuador)